Тимлю́й — топоним в Кабанском районе Бурятии:

 Тимлюй — село.
 Тимлюй — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали.
 Тимлюй — река.

Также 
 Речка Тимлюй — недействующий остановочный пункт на Транссибирской магистрали.